Salzblume steht für:

 Salzblume (Schönebeck), eine Skulptur in Schönebeck (Elbe)